Il doppio del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Shelby Cannon e Greg Van Emburgh che hanno battuto in finale Paul Haarhuis e Mark Koevermans 6-1, 6-1.

Teste di serie

 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (finale)
 Shelby Cannon /  Greg Van Emburgh (campioni)

 Martin Damm /  Menno Oosting (primo turno)
 Francisco Montana /  Olli Rahnasto (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hypo Group Tennis International 1992
ATP Tour 1992